Marjinskoje () ist der Name russischer Orte:
 Marjinskoje (Iwanowo), Wohnplatz in der Oblast Iwanowo
 Marjinskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Marscheiten, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Marjinskoje (Wologda, Nowlenskoje), Dorf in der Oblast Wologda, Landgemeinde Nowlenskoje
 Marjinskoje (Wologda, Semjonkowo), Dorf in der Oblast Wologda, Landgemeinde Semjonkowo